Лайбниц (; ) — город в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Является центром округа Лайбниц. Население составляет 12176 человек (на 31 декабря 2016 года). Занимает площадь 23,53 км². Официальный код — 6 10 53.

История 
Город первоначально назывался Lipnizza и имел славянское население. В летописях его история начинается с X века. К XV веку он приобрел современное германоязычное звучание. Вплоть до начала XX века население города едва достигало нескольких тысяч жителей.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Лайтенбергер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 31 мест.
 СДПА занимает 16 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 АПС занимает 4 место.
 Зелёные занимают 2 место.
 Партия Parteiloser занимает 1 место.

Известные люди 
 Гепперт, Менрад фон (1770—1855) — австрийский военный деятель, генерал.
 Томас Мустер (род. 1967) — австрийский теннисист, бывшая первая ракетка мира, победитель Ролан Гаррос-1995

Города-побратимы 
  Педра Бадехо, Кабо-Верде

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии
Окружные центры Штирии